The Dude Cowboy – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Bison Motion Pictures
The Dude Cowboy – cortometraggio del 1912 diretto da P.C. Hartigan (Pat Hartigan)
The Dude Cowboy – film del 1926 diretto da Jack Nelson